Sitio de Amberes o asedio de Amberes puede referirse a:

El asedio de Amberes de 1584-1585.
El asedio de Amberes de 1605. Victoria española.
El asedio de Amberes de 1620. Victoria española. Supone la ruptura por los neerlandeses de la Tregua de los doce años.
El asedio de Amberes de 1623. Victoria española.
El asedio de Amberes de 1624. Victoria española.
El asedio de Amberes de 1646. Victoria española. La ciudad queda en manos de los Países Bajos Españoles por el Tratado de Münster.
El asedio de Amberes de 1814. Victoria de la Coalición. La ciudad se rinde el 4 de mayo tras el Tratado de Fontainebleau.
El asedio de Amberes de 1832. Victoria francesa sobre los neerlandeses. La Ciudadela pasa a Bélgica el 24 de diciembre.
El asedio de Amberes de 1914.
La batalla de Oosterweel de 1567.
La batalla de Kallo de 1638.
La batalla de Bélgica de 1940.
La batalla del estuario del Escalda de 1944.
El saqueo de Amberes de 1576.
El ataque a Amberes de 1583.